Paraaoria är ett släkte av svampar. Paraaoria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Paraaoria